Zkratka ČKA může znamenat:

 Česká komora architektů
 Česká konsolidační agentura
 Česká kosmická agentura – vžité, ale nesprávné označení organizace Česká kosmická kancelář
 Česká křesťanská akademie

Zkratky